

Francja 
Niemiecka nazwa miasta:
 Sarrebourg

Niemcy 
 Saarburg – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Saarburg – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Saarburg – były powiat
 Saarburg-Kell - gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Inne 
 Saarburg – zamek

Zobacz też 
 Trier-Saarburg